

Sigle 

 MtF – Male to Female (inglese: da maschio a femmina)
 MTF – Multilateral Trading Facility (inglese: sistema multilaterale di negoziazione)

Codici 
 MTF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mizan Teferi (Etiopia)